Cranoglanis är ett släkte av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar. Cranoglanis är enda släktet i familjen Cranoglanididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Cranoglanis